Дженни Моррис:  (род. 1956) — австралийская музыкант.
  (род. 1972) — австралийский игрок в хоккей на траве.